Петково — название населённых пунктов в Болгарии:

 Петково — село в Смолянской области. 
 Петково — село в Софийской области.